Насретдинова — женская форма фамилии Насретдинов.

 Насретдинова, Зайтуна Агзамовна (1923—2009) — советская башкирская балерина, педагог, народная артистка СССР.
 Насретдинова, Розалия Хайдяровна (род. 1997) — российская пловчиха.